Портер () — темне пиво з характерним винним присмаком, сильним ароматом солоду і насиченим смаком.

Прізвище 

Портер () — популярне англійське прізвище старофранцузького походження. Найстаріше документальне посилання на це прізвище відноситься до 1086 року (Вінчестерський замок в Англії).

 Адіна Портер (;  1971) — американська акторка театру, кіно та телебачення
 Вільям Портер (; 1926—2000) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1960)
 Девід Діксон Портер (; 1813—1891) — американський воєначальник, адмірал ВМС США
 Джордж Портер (; 1920—2002) — англійський фізикохімік, член Лондонського королівського товариства (1960)
 Едвін Портер (; 1870—1941) — американський кінорежисер, оператор, продюсер і сценарист
 Елеонор Портер (Елеонор Ходжман Портер, ; 1868—1920) — американська письменниця
 Елісон Портер (;  1981) — американська акторка
 Кріс Портер (;  1984) — американський хокеїст, лівий нападник. Виступає у Національній хокейній лізі
 Коул Портер (; 1891—1964) — американський композитор
 Майкл Портер () — професор кафедри ділового адміністрування Гарвардської школи бізнесу, визнаний фахівець в області вивчення економічної конкуренції
 Майкл Портер-молодший (; 1998) — американський професійний баскетболіст
 Mr. Porter (справжнє ім'я Денаун Портер,  1978) — американський репер, хіп-хоп продюсер, колишній учасник детройтського гурту D12
 О. Генрі (Вільям Сідні Портер) (, 1862—1910) — американський письменник, майстер жанру оповідання
 Отто Портер (;  1993) — американський баскетболіст, форвард
 Робін К. Портер (;  1933) — американський дипломат і політик, колишній генеральний консул США у Києві (1976—1980), республіканець, сенатор штату Род-Айленд (1992—1996)
 Родні Портер (, 1917—1985) — англійський біохімік, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини у (1972)
 Стейсі Портер (;  1982) — австралійська софтболістка, олімпійська медалістка.

Ім'я 

 Портер Котрелл (, 1962) — американський професійний бодібілдер, тренер
 Арчер Джон Портер Мартін (, 1910—2002) — англійський біохімік і фізико-хімік, член Лондонського королівського товариства

Топонім

Портер () — округ (графство) у штаті Індіана
 Портер — місто, штат Індіана
 Портер — місто, штат Мен
 Портер — місто, штат Міннесота
 Портер — місто, штат Нью-Йорк
 Портер — місто, штат Оклахома
 Портер — місто, штат Вісконсин
 Портер Тауншип — селище в окрузі Клеріон, штат Пенсільванія
 Портер Тауншип — селище в окрузі Клінтон, штат Пенсильванія
 Портер Тауншип — селище в окрузі Гантінгдон, штат Пенсильванія
 Портер Тауншип — селище в окрузі Джефферсон, штат Пенсильванія
 Портер Тауншип — селище в окрузі Лайкомінг, штат Пенсильванія
 Портер Тауншип — селище в окрузі Пайк, штат Пенсильванія
 Портер Тауншип — селище в окрузі Скайлкілл, штат Пенсильванія
 Портер — переписна місцевість, штат Вашингтон

Інше 
 1636 Портер (1636 Porter) — астероїд головного поясу, відкритий 23 січня 1950
 Скельний щур Портера (Aconaemys porteri) — вид гризунів родини Віскашеві. Інша назва виду — великий тундуко. Названий на честь професора Карлоса Еміліо Моссо Портера (1867—1942)
 Аналіз п'яти сил Портера () — методика для аналізу галузей і вироблення стратегії бізнесу, розроблена Майклом Портером у Гарвардській бізнес-школі (1979)
 Модель Портера-Лоулера — комплексна теорія мотивації, що містить елементи попередніх теорій
 Hyundai Porter — () — легкий комерційний вантажний автомобіль вантажопідйомністю до 950 кг
 Прет-а-порте (, дослівно «готове вбрання») — моделі готового одягу, які виробляються великими партіями і в стандартних розмірах

Примітки 

англійські прізвища